Алі Мухаммед Буджсаїм (;  9 вересня 1959) — футбольний арбітр з Об'єднаних Арабських Еміратів, найбільш відомий тим, що судив три чемпіонату світу, з яких два матчі були матчами в рамках чемпіонату світу 1994 року, три в рамках чемпіонату світу 1998 року і два в рамках чемпіонату світу 2002 року.

Міжнародні матчі

Посилання 
 Profile 
 
 
 
 
 
Персоналії за алфавітом
Народились 9 вересня
Народились 1959
Уродженці Об'єднаних Арабських Еміратів
Арбітри чемпіонату світу з футболу 1998
Арбітри чемпіонату світу з футболу 2002

Футбольні арбітри на Олімпійських іграх